Albi har flere betydninger:

 Albi – en kommune og by i Sydfrankrig
 Albi (Iran) – en by i Iran
 Albi (Italien) – en by i Calabrien, Italien
 Albi (Rumænien) – en by i Rumænien